Клемент может означать:
 Клемент (:en:Clement Town) — город в Индии.
 Климе́нт (в православной традиции Кли́мент) — мужское имя древнеримского происхождения.

Имя 
 Клемент — раб Агриппы Постума, самозванец, попытавшийся захватить власть римского императора.

Фамилия 
 Клемент, Ада (род. 1952) — американская пианистка и музыкальный педагог, основательница Консерватории Сан-Франциско.
 Клемент, Билл (род. 1950) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Филадельфия Флайерз».
 Клемент, Вольфганг (1940—2020) — немецкий государственный и политический деятель, с 2002 по 2005 год министр экономики и труда ФРГ.
 Клемент, Гад Фредерик (1867—1933) — датский художник.
 Клемент, Грегори (1594—1660) — английский политический деятель.
 Клемент, Джемейн (род. 1974) — новозеландский актёр, продюсер, музыкант и композитор.
 Клемент, Джессика Джейн (род. 1985) — британская модель, актриса и телеведущая.
 Клемент, Керрон (род. 1985) — американский спринтер.
 Клемент, Кнут (1803—1873) — немецкий филолог и этнограф.
 Клемент, Лидия Ричардовна (1937—1964) — советская эстрадная певица (лирическое сопрано).
 Клемент, Минна Августовна (1911—2001) — советская эстонская учёная в области сельского хозяйства.
 Клемент, Пелле (род. 1996) — нидерландский футболист.
 Клемент, Пол (род. 1972) — английский футбольный тренер.
 Клемент, Стеф (род. 1982) — нидерландский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Клемент, Тони (род. 1961) — канадский политик.
 Клемент, Тупси (1871—1959) — норвежская художница.
 Клемент, Фёдор Дмитриевич (1903—1973) — советский физик, Герой Социалистического Труда.
 Клемент, Элспет (род. 1956) — австралийская хоккеистка на траве, олимпийская чемпионка 1988 года.
 Клемент, Якоб (1510—1555) — нидерландский композитор.

См. также 
 Хол Клемент (1922—2003) — американский писатель-фантаст.